Crassochrysa är ett släkte av insekter. Crassochrysa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Guldögonsländor
Crassochrysa